Shem steht als Abkürzung für:
 Société Hydroélectrique du Midi (SHEM)

Shem ist der Familienname folgender Personen:
 Kevin Shem (* 1993), vanuatuischer Fußballspieler
 Samuel Shem (* 1944), US-amerikanischer Psychiater

sowie von
 Sem (Bibel), Person im Tanach, der heiligen Schrift des Judentums

Siehe auch:
 Schem
 Schemm